L'amore molesto — romanzo di Elena Ferrante pubblicato nel 1992
 L'amore molesto — film del 1995 diretto da Mario Martone, tratto dal romanzo